Dume pode ser:

 Dume - freguesia portuguesa do concelho de Braga
 São Martinho de Dume - santo bracarense anterior à nacionalidade.
 Diocese de Dume - antiga diocese portuguesa anterior à nacionalidade, que teve em São Martinho de Dume o seu fundador.
 Basílica de São Martinho de Dume - ruínas da basílica/mosteiro onde estava sediada a diocese anterior.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos